Week-end, 1967-es francia film, rendezte Jean-Luc Godard
 Week End, az X nevű japán heavymetal-együttes 1990-ben megjelent ötödik kislemeze
 Weekend!, a Scooter 2003-ban megjelent kislemeze
 Weekend, a Supernem 2018-ban megjelent hatodik stúdióalbuma
 Weekend, angol filmdráma (2011)